ESO est un sigle/acronyme composé des trois lettres E, S et O et peut signifier :
 École supérieure d'optique, une école d'ingénieur en optique ;
 École supérieure d'ostéopathie, un établissement d’enseignement supérieur privé en ostéopathie ;
 École des sous-officiers de Banankoro, une école militaire malienne ;
 European Southern Observatory (en français, Observatoire européen austral), une organisation européenne d'observation astronomique dans l'hémisphère austral ;
 BK ESO Lučenec, un club de basket-ball slovaque ;
 Existencial Second Order logic (en français, logique existentielle du second ordre), un fragment de la logique d'ordre supérieur ;
 The Elder Scrolls Online, un jeu vidéo développé par ZeniMax Online.

ESO est une abréviation qui peut signifier :
 Eau SOuterraine, dans le domaine de l'environnement.

Eso peut faire référence à :
 Eso, un film espagnol de Fernando Colomo, sorti en 1997, avec Blanca Portillo.